Questa è una lista di paesi per produzione di petrolio, basata sul database della Amministrazione di Informazione Energetica degli Stati Uniti risalente all'anno 2016. I volumi nella tabella rappresentano il petrolio greggio e i liquidi idrocarburici raccolti in prossimità dei pozzi. I volumi nella tabella non includono i biocombustibili, l'aumento dei volumi liquidi durante la raffinazione del petrolio o i liquidi di gas naturale.

La produzione mondiale totale di petrolio nel 2016 ha avuto una media di 80.622.000 barili al giorno. Circa il 68% proveniva dai primi dieci paesi, e il 44% proveniva dai quattordici membri attuali della OPEC, evidenziati in blu nella tabella sottostante.

Note

Voci correlate
 Petrolio
 Estrazione del petrolio
 OPEC

Industria petrolifera
Geografia economica
Liste di stati